Coppa Intercontinentale 1984 – edizione del torneo di calcio
Coppa Intercontinentale 1984 – edizione del torneo di pallacanestro